Louisville Colonels (1882-1891) – squadra di baseball della American Association e della National League
Louisville Colonels (1926) – squadra di football americano della National Football League
Louisville Colonels (1947-1948) – squadra di pallacanestro della Professional Basketball League of America